Micheloni – cognome italiano
 Bruno Micheloni (1925-2000) – calciatore italiano
 Claudio Micheloni (1952) – politico italiano
 Egidio Micheloni (1913-1992) – calciatore italiano
 Marco Micheloni, meglio noto come DJ Myke (1976) – disc jockey e produttore discografico italiano
 Pacifico Tiziano Micheloni (1881-1936) – vescovo cattolico italiano